La Lliga espanyola d'hoquei patins masculina 2018-2019, conegut com a OK Lliga, és la cinquantena edició de la Lliga espanyola d'hoquei patins masculina. La competició començà el 22 de setembre de 2018 i finalitzà l'1 de juny de 2019. El Barcelona Lassa fou campió per trentena vegada en la seva història i a més sense haver perdut cap partit.

Equips

Ascensos i descensos

Equips participants

Equips per Comunitat Autònoma

Classificació actual

Resultats

Maxims Golejadors 
Els màxims golejadors de la competició son:

Referències

Enllaços externs 
 Real Federación Española de Patinaje 

Lliga espanyola d'hoquei sobre patins masculina
Competicions esportives del 2018
Competicions esportives del 2019